Името Радево носят две български села:

 Радево (Област Варна)
 Радево (Област Сливен)

Вижте също 
 Радово
 Раднево